Читетсу Ватанабе (; 5. март 1907 — 23. фебруар 2020) био је јапански суперстогодишњак, који је према Гинисовој књизи рекорда у тренутку његове смрти био најстарији живи мушкарац на свету.

Биографија
Ватанабе је рођен 5. марта 1907. године у Уракавахари, предграћу града Џоецу у Префектури Нигата, Јапан. Рођен је као прво од осмеро деце пољопривредника Харуза и Мије Ватанабе. Након завршене средње школе, постао је запосленик шећерне компаније назива "Дај-Нипон Меиђи" и преселио се на Тајван како би тамо помогао у склапању уговора на плантажи шећерке трске. Током 18 година проведених на Тајвану оженио се за Митсуе, која је тамо родила четворо од петоро њихове деце. Њихово прво дете био је син имена Тетсуо. У војсци је служио крајем Рата на Пацифику, 1944. године. Након рата вратио се у Нигата Префектуру и радио је за локалну власт све до пензионисања.

1974. године, саградио је нову породичну кућу уз помоћ свог најстаријег сина. Имали су фарму величине око једног хектара поред породичне куће. Бавио се узгајањем бонсаија све док није премештен у старачки дом. Свој рад је представљао и на локалним изложбама све до 2007. године.

Након пензионисања живео је у породици једног од својих синова све до 108. године, када се преселио у старачки дом. 2019. године, имао је 12 унучади и 16 праунучаду. Када су га новинари питали за тајну његове дуговечности, Ватанабе им је препоручио да се никада не љуте и да се увек смеше. У јануару 2019. године, након смрти 112-годишнјег Масазоа Нонаке, који је био потврђен као најстарији живи мушкарац на свету од стране Гинисове књиге рекорда, није било познато ко је наследио титулу. Неки мушкарци попут Њемца Густава Гернета и Мексиканца Доминга Виле Ависенсија, можда су наследили тутулу, међутим, њихова доб још увек није поврђена. Дана 12. фебруара 2020. године, Ватанабе улази у Гинисову књигу рекорда као најстарији живи мушкарац на свету.

Преминуо је 20. фебруара 2020. године у доби од 112 година и 355 дана.

Види још
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи
 Јапански суперстогодишњаци
 Суперстогодишњаци

Референце

Спољашње везе
 Chitetsu Watanabe (Gerontology Wiki)
 Овај Јапанац је званично најстарији човек на свету! (РТВ БН, 13. фебруара 2020)

Рођени 1907.
Умрли 2020.
Суперстогодишњаци
Јапанци